

Marina 
 Cristóbal Colón – incrociatore della marina spagnola
 Cristóbal Colón – fregata della marina spagnola

Sport 
 Cristóbal Colón – giocatore di baseball venezuelano
 Club Cristóbal Colón – società calcistica paraguaiana
 Cristóbal Colón FBC – società calcistica paraguaiana

Altro 
 Cristóbal Colón – stazione della Metropolitana di Santiago del Cile
 Pico Cristóbal Colón –  montagna della Colombia